

Patronyme 
C’est un nom peu populaire ( ou  selon les sources), originaire de l’Est de la France et plus particulièrement de la Lorraine et de la Franche-Comté.

 Alain Parisot (1964-), coureur cycliste fraçais ;
 Aldo Parisot (1918-2018), violoncelliste américain d'origine brésilienne ;
 Christian Parisot, chef économiste chez Aurel BGC ;
 Claude Parisot (1704-1784), facteur d'orgues de l'époque baroque ;
 Dean Parisot (1952-), réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Jacques-Théodore Parisot (1783-1840), historiographe de la marine française ;
 Jean-Christophe Parisot (1967-2020), homme politique français ;
 Jean Nicolas Jacques Parisot (1757-1838), député en 1789 et avocat ;
 Jeanne Parisot, épouse du lieutenant-colonel Maurice Parisot ;
 Laurence Parisot (1959-), présidente du Mouvement des entreprises de France ;
 Léon Parisot (1881-1912), pilote-constructeur français, pionnier de l'aviation ;
 Léon Parisot (1890-1971), coureur cycliste français ;
  ;
 Mademoiselle Parisot (1770-1837), chanteuse d'opéra et danseuse de ballet ;
 Maurice Parisot (1899-1944), résistant français ;
 Mylène Parisot (1991-), petite-fille d'Henri Parisot, cinéaste ;
 Nicolas Parisot, prêtre et compositeur français du milieu du XVIIe siècle ;
 Pascal Parisot (1963-), chanteur français ;
 Paul Parisot (1917-2007), journaliste français ; 
 Pierre Parisot, dit le père Norbert, (1703-1769), frère mineur capucin lorrain, rendu célèbre par ses démêlés avec les Jésuites ;
 Robert Parisot, historien ;
 Valentin Parisot (1800-1861), littérateur français ;

mais aussi
 Marie-Gonzalve-Jacques de Parisot de Durand de La Boisse  (1900-1999), général français.
 Jean de Valette (1494-1568),  grand maître des Hospitaliers l'ordre  de Saint-Jean de Jérusalem.
 Famille de La Valette-Parisot, célèbre en Languedoc, Quercy, Rouergue, Périgord et Carladès, entre 1100 et 1600.

Toponyme 

 Parisot, commune française du Tarn ;
 Parisot, commune française de Tarn-et-Garonne.

Entreprise 

 Groupe Parisot, entreprise de meubles

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain